teoria wszystkiego − zagadnienie z dziedziny teorii fizycznej.

 Filmy
 Teoria wszystkiego (The Zero Theorem) − amerykańsko-rumuński dramat fantasy z 2013 roku w reżyserii Terry’ego Gilliama
 Teoria wszystkiego (Theory of Everything) − brytyjski dramat biograficzny z 2014 roku w reżyserii Jamesa Marsha